Burgstall Lichtenberg steht für:
 Burgstall Lichtenberg (Oberösterreich)
 Burgstall Lichtenberg (Oberpfalz)
Siehe auch:
 Burgstall Lichteburg
 Burgstall Lichtenburg